Sessions ist der Familienname folgender Personen:

 Almira Sessions (1888–1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Alonzo Sessions (1810–1886), US-amerikanischer Politiker
 Darius Sessions (1717–1809), britischer Politiker
 Jeff Sessions (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 John Sessions (1953–2020), britischer Filmschauspieler und Comedian
 Kate Sessions (1857–1940), US-amerikanische Botanikerin, Gärtnerin und Landschaftsarchitektin
 Michael Sessions (* 1987), US-amerikanischer Politiker
 Pete Sessions (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Ramon Sessions (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Roger Sessions (1896–1985), US-amerikanischer Komponist
 Walter L. Sessions (1820–1896), US-amerikanischer Politiker
 William S. Sessions (1930–2020), US-amerikanischer Jurist

Außerdem ist es die Bezeichnung von:

 The Sessions – Wenn Worte berühren, ein Spielfilm von 2012
 The Sessions, eine kanadische Indie-Rock-Band
 Soil & „Pimp“ Sessions, eine japanische Club-Jazz-Band
 Desert Sessions, ein Musikprojekt
 Rain Sessions, ein Musikprojekt

sowie einer Reihe von Plattenaufnahmen:

 Sessions (Album), einem unveröffentlichten Albums der Beatles
 The Village Sessions, eine EP von John Mayer
 The Cherrytree Sessions, eine EP von Lady Gaga
 The Paramour Sessions, eine CD von Papa Roach
 The Complete Aladdin Sessions, eine CD von Lester Young
 We Shall Overcome: The Seeger Sessions, ein Album von Bruce Springsteen und der Seeger Sessions Band
 Peel Sessions, eine Serie von Studioaufnahmen
 BBC Sessions, eine Serie von Studioaufnahmen, siehe Live at the BBC

Siehe auch:
 Session